Celtika est une marque de bière de la brasserie Celtik
 Celtika est le titre d'un roman de la trilogie Le Codex Merlin de Robert Holdstock.